Osoby o tym nazwisku:
 Pyttsi Flodqvist – szwedzka brydżystka
 Sven-Olov Flodqvist – szwedzki brydżysta